Василий Иванович Мерцалов (1838 или 1839 — 1916) — российский государственный деятель, томский губернатор.

Биография 
Родился в семье Ивана Фёдоровича Меркулова (1796—?), который после окончания Московской духовной академии с 1820 года преподавал в Черниговской духовной семинарии, а в 1829 году был рукоположен в священнический сан и переведён в Нежин, где много лет совмещал обязанности законоучителя Нежинской гимназии и профессора Нежинского лицея.

Окончил Нежинскую гимназию, затем — Киевский университет (1858). В январе 1859 года утверждён губернским секретарём, получил направление в Главное управление Восточной Сибири в Иркутске, оттуда переведён в распоряжение кяхтинского градоначальника А. И. Деспот-Зеновича. Жил в Кяхте, занимал разные должности, был ом и бухгалтером Кяхтинского попечительного о тюрьмах комитета, чиновником для особых поручений при градоначальнике, кяхтинским пограничным комиссаром (1863), заведовал канцелярией кяхтинского градоначальника. Участвовал в организации городской типографии.

С переводом Деспот-Зеновича в Тобольск (1863) последовал за ним, был земским исправником Тарского округа. В августе 1864 года получил чин титулярного советника. Через год переведён в Государственный контроль (на правах министерства) и направлен в Красноярск для открытия Енисейской контрольной палаты, которую и возглавил.

С 1870 года служил в центральном управлении Государственной контрольной палаты, с 1871 года надворный советник, тогда же назначен управляющим Рязанской контрольной палатой. С 1872 года управлял Омской контрольной палатой. В 1875 году произведён в коллежские советники, в 1879 — статские советники.

7 марта 1880 года назначен на вакантное с 19 сентября 1879 года место губернатора Томска. Прибыл в Томск 12 апреля того же года. В феврале 1881 года произведён в действительные статские советники.

В 1880 году возглавил Комитет по возведению зданий Сибирского университета в Томске. Участвовал в торжественной закладке университетского здания 26 августа 1880 года, в своей речи сказал, что учреждение университета «в стране метелей и снегов на берегу широкой Томи» — это историческое событие огромного значения. Непосредственно руководя строительством на начальной его стадии, привлек к работам архитектора П. П. Нарановича. На работах по рытью котлована использовал труд осужденных томских арестантских рот.

В бытность губернатором обосновывал необходимость прекращения ссылки в Томскую губернию уголовно осужденных.

Состоял членом Западно-Сибирского отдела Императорского Русского Географического общества.

Начальником Томского губернского жандармского управления полковником Н. И. Александровым был обвинён в пособничестве государственным преступникам (инкриминировалось освобождение сосланного в Томск народника П. Боголюбова) и был вынужден подать в отставку.

7 апреля 1883 года уволен с поста томского губернатора, согласно его прошению, из-за расстроенного здоровья.

Через два с половиной года после отставки по результатам расследования его дела был оправдан, восстановлен на государственной службе и назначен управляющим контроля в Министерстве Двора. С 1902 года состоял в Сенате, не позднее 1908 года был произведён в чин тайного советника.

Скончался и похоронен в Петрограде.

Супруга — Аделаида Карловна.

Оценки современников 
В. М. Флоринский характеризовал Мерцалова, как «заурядного контрольного чиновника… нерешительного и подавленного новыми обязанностями»

К. М. Станюкович, живший в Томске при губернаторстве Мерцалова, вывел его в своем сатирическом романе «В места не столь отдаленные» в образе губернатора Ржевского-Пряника.

Сосланный в Сибирь С. Л. Чудновский называл Мерцалова интересным типом российского помпадура «доброго старого времени».

Примечания

Литература 
 Томские губернаторы / А. В. Яковенко, В. Д. Гахов — Томск, 2012
 Мимоходом. Моя губернаторская эпопея: Воспоминания В. И. Мерцалова  // Русская старина. — 1917. Т. 171. Кн. 7-9, июль-август-сентябрь. — [Петроград: Воен. тип. , 1917]. — С. 38—89.

Ссылки 
 Томские губернаторы
 Мерцалов Василий Иванович
 Сердобольный губернатор. «Красовский не чиновник, Красовский – человек!» Рассказ о томских губернаторах второй половины XIX века: Н.В.Родзянко, А.П.Супруненко, В.И.Мерцалове, И.И.Красовском.
 «Начальные люди Томской губернии. Исторические портреты 1804—1917»

Выпускники Императорского университета Святого Владимира
Томские губернаторы
Члены Западно-Сибирского отдела Императорского русского географического общества
Тайные советники
Сенаторы Российской империи